La Ligne de démarcation est un album de jazz de Rémi Dumoulin enregistré en septembre 2021 par Jonathan Marcoz et sorti un an plus tard.

Historique 
Durant le confinement de l'épidémie de Covid 19, Rémi Dumoulin écrit beaucoup de démarcations

et réunit trois musiciens qu'il connait bien: le batteur Pascal Le Gall, le bassiste Frédéric Chiffoleau, et son pianiste Bruno Ruder. Ils ont l'idée d'enregistrer un vinyle. "Cet album puise son inspiration dans l'écoute de la musique de Lennie Tristano, Warne 

Marsh et Lee Konitz. Les 8 compositions enregistrées sont toutes issues des grands 

standards. Je remercie chaleureusement Bruno, Frédéric et Pascal pour avoir su leur donner un caractère singulier et rafraîchissant. La musique en est renouvelée et les solistes sont stimulés."Rémi Dumoulin, 2022.

Titres 

Face B

Toutes les compositions sont des démarcations de standards écrites par Rémi Dumoulin.

Pochette 
La photo est de Eddie Instant et le graphisme de Kevin Daman.

Musiciens 
 Rémi Dumoulin - saxophone ténor et soprano
 Bruno Ruder - piano
 Frédéric Chiffoleau - contrebasse
 Pascal Le Gall - batterie

Liens externes 

 https://couleursjazz.fr/fr/remi-dumoulin-la-ligne-de-demarcation/
 https://www.paniermusique.fr/jazz/6125-la-ligne-de-demarcation-remi-dumoulin-3760301219910.html

Album musical sorti en 2022
Album de jazz français